Jan Wiktor Pawlik (1997–1958) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Pawlik (1930–2012) – lekarz, chirurg, działacz społeczny, samorządowiec, radny miasta Sanoka.
 Jan Pawlik (ur. 1953) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego

Przypisy